Niemcy:
 Oestrich – dzielnica Dortmundu
 Oestrich – dzielnica Erkelenz
 Oestrich – dzielnica Iserlohn

Zobacz też:
 Oestrich-Winkel
 Östrich